Ixcatla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ixcatla, Veracruz, ort, Ixhuatlán del Café, 
 Ixcatla, José Joaquín de Herrera, ort, 
 Ixcatla, Zitlala, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar